Большое Иваново — деревня на северо-западе Бежаницкого района Псковской области.  Входит в состав сельского поселения Ашевское.

Расположена на правом берегу реки Цвенка (приток Уды), в 33 км к северо-западу от райцентра Бежаницы.

Численность населения деревни составляет 10 жителей (2000 год).

До 3 июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Ашевской волости.

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района